Matuszewska ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Matuszewska, polnische Prähistorikerin
 Ewa Matuszewska (1945–2018), polnische Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Matuszewski